

Informatica 
 Reload – software della Propellerhead Software

Musica 
 Reload – singolo di Sebastian Ingrosso & Tommy Trash (feat. John Martin)
 Reload – EP dei Global Communication del 1992
 Reload – singolo dei Ministry del 1996
 ReLoad – album dei Metallica del 1997
 Reload – album di Tom Jones del 1999